

Plaatsen

Schotland
Roxburgh (stad), een historische stad in Schotland
Roxburgh Castle, een kasteel in die stad
Roxburgh (dorp), een dorp tweeënhalve kilometer ten zuidwesten van die stad

Nieuw-Zeeland
Roxburgh (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland

Personen
Graaf van Roxburghe, een Schots adellijk geslacht, vernoemd naar de historische stad in Schotland
Hertog van Roxburghe, uit hetzelfde adellijke geslacht
Richard Roxburgh, een Australisch acteur

Zie ook
Roxboro, een stad in North-Carolina